3.HNL Zapad je bila jedna od pet skupina Treće HNL u sezoni 2005./06.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila momčad "Jadrana" iz Poreča. 
Za sezonu 2006./07. je došlo do reorganizacije ligaškog sustava. Broj skupina Treće HNL je smanjen na tri, te su postojeće skupine "Zapad"  i "Središte" ujedinjene u novu "3. HNL – Zapad".

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Rezultati

Najbolji strijelci

Povezani članci 
 3. HNL – Zapad 
 3. HNL 2005./06. 
 3. HNL – Istok 2005./06. 
 3. HNL – Sjever 2005./06. 
 2. HNL 2005./06. 
 1. ŽNL Istarska 2005./06.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
 rsssf.com, Hrvatska 2005./06., 3. HNL 
  

2005-06 Zapad
3 Zapad